Alfred Blalock – chirurgo statunitense
 Jolene Blalock – attrice statunitense
 Justin Blalock – giocatore di football americano statunitense
 Will Blalock – ex cestista statunitense